Municipio de Walnut Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walnut Lake (condado de Desha, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Desha.
 Municipio de Walnut Lake (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.